Антоновский сельский совет () — входит в состав
Вольнянского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Антоновка.

История 
 1970 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Антоновка 
 с. Владимировка 
 с. Геленджик 
 с. Зелёный Гай 
 с. Колос 
 с. Новомиргородка

Примечания